Nagano steht für:

 Nagano-ken, seit 1871 eine japanische Präfektur, siehe Präfektur Nagano
 Nagano-shi (vor 1897 -machi), eine seit 1897 kreisfreie Stadt und Hauptstadt der Präfektur Nagano (Provinz Shinano), siehe Nagano
 Nagano-chō (vor 1910 -mura), eine bis 1954 kreisangehörige Stadt in der Präfektur Ōsaka (Provinz Kawachi), bei der Erhebung zur kreisfreien Stadt in Kawachi-Nagano umbenannt, siehe Kawachinagano
 Nagano-chō (vor 1921 -mura), bis 1930 eine kreisangehörige Stadt in der Präfektur Shiga, umbenannt in Shigaraki (heute zum Shi Kōka), siehe Shigaraki (Shiga)
 Nagano-machi (vor 1922 -mura), eine bis 1955 bestehende kreisangehörige Stadt in der Präfektur Akita, mit anderen Gemeinden zu Nakasen (heute Teil von Daisen) fusioniert, siehe Nagano (Akita)

 (23638) Nagano, Asteroid

Nagano ist der Familienname folgender Personen:
 Fūka Nagano (* 1999), japanische Fußballspielerin
 Kent Nagano (* 1951), US-amerikanischer Dirigent japanischer Herkunft
 Nagano Osami (1880–1947), japanischer Admiral
 Satoshi Nagano (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Nagano Shigeo (1900–1984), japanischer Unternehmer
 Sana Nagano (* 1984), japanische Jazzmusikerin
 Shiina Nagano (* 1964), japanische Popsängerin und Liedtexterin, siehe Two-Mix
 Shoki Nagano (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Nagano Takeshi (1923–2008), japanischer Unternehmer
 Yonako Nagano (* 1933), japanische Opernsängerin (Mezzosopran) und Gesangspädagogin
 Yūdai Nagano (* 1998), japanischer Fußballspieler